HMS Canopus (1797) – vascello da 80 cannoni, ex francese canopus varato nel 1797 e catturato nella battaglia del Nilo, demolito nel 1887.
 HMS Canopus (1897) – nave da battaglia della classe Canopus, varata nel 1897 e demolita nel 1920.